Cupal steht für:

 Cupal, ein Verbundwerkstoff aus Aluminium und Kupfer

Cupal ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna Cupal (1919–1943), tschechisches Opfer der politischen Justiz des Nationalsozialismus
 Ludvík Cupal (1915–1943), tschechoslowakischer Soldat
 Tim Cupal (* 1971), österreichischer Journalist